Bundestagswahlkreis 277 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Odenwald – Tauber (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Fürstenwalde – Strausberg – Seelow (1990 bis 1998)